Petra Krause, nom de soltera de Petra Nettelbeck (1939–2017), periodista alemanya
 Petra Krause (* 1939), terrorista italogermana